Hans Klink ist der Name folgender Personen:

* Hans August Lorenz Klink, deutscher Forschungsreisender und Kolonialbeamter 
 Hans-Jürgen Klink (1933–2022), deutscher Geograph, Ökologe und Hochschullehrer